Castillo de Niebla puede hacer referencia a:
 Castillo de Niebla (Chile)
 Castillo de Niebla (España)